la deflació econòmica, una caiguda generalitzada del nivell de preus en una economia;
 lalgorisme de deflació, un algorisme informàtic de compressió de dades.
 una depressió de deflació, un accident geomorfològic també conegut com a dunes blowout.